Jméno a příjmení Josef Polášek se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Josef Polášek (* 1965) – český divadelní a filmový herec
 Josef Polášek (architekt) (1899–1946) – český architekt, představitel brněnského funkcionalismu
 Josef Polášek (kněz) (1866–1948) – český římskokatolický kněz